khmer nyelv
 khmer nép
 Khmer Birodalom

Zene
 Khmer, Nils Petter Molvær 1997-es albuma